The Simple life, qui signifie La Vie Simple est employé pour:  
 Une vie simple, film hongkongais de Ann Hui,
 The Simple Life, une émission de téléréalité américaine,
 Simple Life, une chanson du groupe de rock Toto.
Homonymie